Брат може да се односи на:

 брат, део сродничких односа
 Брат, италијански филм из 2007. године
 Брат, насеље у Француској, у департману Мерт и Мозел
 Браћа, албум подгрупе Бекфлеш.